Bahnhof Nokia bezeichnet:
 den Bahnhof der Stadt Nokia in Finnland
 ehemals den Bahnhof Bochum-Riemke (früher: Bochum-NOKIA)